Реут:

Топонимы 
 Ре́ут — река в Молдавии, приток Днестра.
 Ре́ут — река в Курской области, приток Сейма.
 Ре́ут — река в Фатежском районе Курской области, приток Желени.
 Реут — река в Нижегородской области, приток Оки.
 Реут — деревня в Кормянском районе Гомельской области Беларуси.
  Реут — вулкан в Минской области.

Персоналии 
 Реут, Анатолий Антонович (1928—2001) — первый заместитель председателя Госплана СССР — министр СССР (1985—1989).
 Реут, Андрей Леонидович (род. 1975) — главный редактор телеканала РБК (2013—2015).
 Реут, Иван Григорьевич (1884—1962) — полковник 20-го стрелкового полка, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Реут, Иосиф Антонович (1785—1855) — генерал-лейтенант, начальник гражданского Управления Закавказского края.
 Реут, Константин Феликсович (1911—1942) — русский советский поэт.
 Реут, Наталия Сергеевна (1904—1988)  —   советская актриса, режиссёр, прозаик, драматург.
 Реут, Фёдор Михайлович (1946—2011) — генерал-полковник, командующий Группой российских войск в Закавказье (1992—1999).

Разное 
 «Реут» — газета города Реутова.
 «Реут» — знаменитый колокол Московского Кремля.
 Ре́ут — название самого большого колокола на колокольне.

См. также 
 Белый Реут
 Нижний Ре́ут
 Модиин-Маккабим-Реут

Примечания